De Bulgaarse voetbalclub CSKA Sofia speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt CSKA Sofia

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Bulgarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

CSKA Sofia
CSKA Sofia